Osoby o tym nazwisku:
 Teresa Wasserab – polska lekkoatletka
 Zygmunt Wasserab – polski prawnik i wojskowy